Даргинцы — многозначный термин. Наиболее известные:
 Даргинцы — дагестанский народ.
 Даргинцы — жители с. Дарго.